Былкылдак — название населённых пунктов в Казахстане:
 Былкылдак — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Былкылдак — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Былкылдак — до 2015 года название аул Ади Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Другое 
 Былкылдак — казахский лирический танец.